

Geografia 
 Cabrero – comune della provincia di Biobío, Cile
 Cabrero – comune della provincia di Cáceres, Spagna

Persone 
 Andrés Cabrero (1989) – calciatore portoricano
 Jesús Cabrero (1965) – attore spagnolo
 Juan Ramón Cabrero (1980) – calciatore spagnolo
 Marisa Casanueva Cabrero (1981) – maratoneta e mezzofondista spagnola
 Ramón Cabrero (1947-2017) – allenatore di calcio e calciatore spagnolo naturalizzato argentino
 Saúl García Cabrero (1994) – calciatore spagnolo